Nagant ist

 ein russischer (sowjetischer) Revolver; siehe Nagant M1895
 das russische (sowjetische) Mosin-Nagant-Gewehr
 die ehemalige belgische Automarke Nagant Frères

Nagant ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Nagant (1830–1902) belgischer Waffenkonstrukteur und Fabrikant 
 Léon Nagant (1833–1900), belgischer Waffenkonstrukteur und Fabrikant